Central States Wrestling steht für:
 Central States Wrestling, Vorläuferorganisation von Heart Of America
 Central States Wrestling (Kansas), Wrestlingorganisation
 Central States Wrestling (Missouri), Wrestlingorganisation